Jiří Lehečka era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Zsombor Piros ha sconfitto Harold Mayot con il punteggio di 6-2, 1-6, 6-4.

Teste di serie 

  Juan Manuel Cerúndolo (semifinale)
  Mats Moraing (primo turno)
  Maximilian Marterer (quarti di finale)
  Jurij Rodionov (secondo turno)

  Zsombor Piros (campione) 
  Thiago Agustín Tirante (secondo turno) 
  Dimitar Kuzmanov (primo turno) 
  Alessandro Giannessi (primo turno)

Qualificati 

  Juan Bautista Torres (primo turno)
  Moez Echargui (primo turno)
  Luigi Sorrentino (secondo turno)

  Arthur Fils (primo turno) 
  Clement Tabur (primo turno) 
  Harold Mayot (finale)

Lucky loser 

  João Domingues (secondo turno)

Wildcard 

  Leo Borg (primo turno)
  Patrik Niklas-Salminen (primo turno)

  Eero Vasa (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Tampere Open 2022